

Geografia

Italia
 Marsaglia – comune in provincia di Cuneo;
 Marsaglia – frazione capoluogo di Corte Brugnatella in provincia di Piacenza.
 Marsaglia - frazione di Monastero di Lanzo in provincia di Torino.

Storia
 Battaglia della Marsaglia – episodio della guerra della Grande Alleanza.

Persone 
 Matteo Marsaglia - sciatore italiano